На́бережное — железнодорожная станция на линии Елец — Валуйки Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги.

Располагается в селе Набережное Воловского района Липецкой области.

История 
Станция была возведена в 1897 году по типовому проекту на строящейся железнодорожной линии Елец — Касторное. Рядом со станцией построены водонапорная башня для заправки паровозов, погрузочно-разгрузочная площадка и дома для работников станции, элеватор.

1 октября 1897 года станция начала свою работу. В конце XIX — начале XX веков главным назначением станции стал вывоз хлеба из окрестных поместий.

Современность 
В настоящее время станция является конечной для пригородных поездов из Старого Оскола и Касторного, со стороны Ельца пригородного сообщения нет. Пассажирские поезда по состоянию на 2015 год через станцию не следуют.

Через станцию проходит обмен грузов между восточной Украиной и центром европейской части России.

Библиография 
 А. А. Голубев. Край родной. Липецк, 1999

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов на tutu.ru
 Сведения на сайте ЮВЖД
 Информация на Руссо Транс

Станции Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги
Воловский район Липецкой области
Железнодорожные станции и платформы Липецкой области